Кристофер Зейн «Крис» Каман (; родился 28 апреля 1982 года в Гранд-Рапидс, Мичиган) — американо-немецкий профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». Играет на позиции центрового. Имея немецкие корни, в 2008 году получил гражданство Германии и стал выступать за сборную этой страны, в составе которой он принимал участие на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и на чемпионате Европы 2011 года в Литве.

В июле 2013 года подписал годовой контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

4 июля 2014 года подписал двухлетний контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Баскетболисты Германии
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки сборной Германии по баскетболу
Выпускники Центрального Мичиганского университета
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»